ACH Volley Lublana – słoweński męski klub siatkarski z siedzibą w Lublanie, powstały w 1970 roku w mieście Bled.

Historia

Chronologia nazw 
 ŠD Ribno (Športno društvo)
 OK Bled (Odbojkarski klub)
 TVD Partizan Bled
 1999: ELVO Bled
 2000: MERKUR Bled
 2001: MERKUR LIP Bled
 2003: LIP Bled
 2004: Autocommerce Bled
 2007: ACH Volley Bled
 2011: ACH Volley Lublana

Klub został założony latem 1970 roku w miejscowości Bled. W 1998 roku drużynę przeniesiono do Radovljicy.
W 2011 roku klub został przeniesiony do Lublany.

Sukcesy 
  Mistrzostwa Słowenii:
  1. miejsce (18x): 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022
  2. miejsce (3x): 2001, 2002, 2021
  Puchar Słowenii:
  1. miejsce (14x): 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023
  Puchar Top Teams:
  1. miejsce (1x): 2007
  MEVZA - Liga Środkowoeuropejska:
  1. miejsce (13x): 2007, 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
  2. miejsce (2x): 2009, 2012
  3. miejsce (2x): 2015, 2018

Kadra

Sezon 2022/2023

Sezon 2021/2022

Sezon 2020/2021

Sezon 2019/2020

Sezon 2018/2019

Sezon 2017/2018

Sezon 2016/2017

Sezon 2015/2016

Sezon 2014/2015

Sezon 2013/2014

Sezon 2012/2013 
 1.  Andrej Flajs
 2.  Uroš Kovačević
 3.  Dan Lewis
 5.  Alen Šket
 6.  Mory Sidibé
 8.  Jan Klobučar
 10. Borislav Petrović
 11. Jayson Jablonsky
 12. Gregor Ropret
 13. Aleš Fabjan
 14. Milan Rašić
 15. Carlos Moreno
 16. Matej Vidič

Sezon 2011/2012 
 1.  Andrej Flajs
 3.  Dan Lewis
 4.  Alan Komel
 5.  Alen Šket
 7.  Matevž Kamnik
 8.  Jan Klobučar
 9.  Dejan Vinčić
 10. Uroš Kovačević
 11. Klemen Cebulj
 12. Gregor Ropret
 13. Aleš Fabjan
 14. Milan Rašić
 15. Tomislav Šmuc
 16. Matej Vidič
 18. Adam Simac

Sezon 2010/2011 
  Matevž Kamnik
  Dejan Vinčić
  Adam Simac
  Kay van Dijk
  Vlado Petković
  Vid Jakopin
  Dan Lewis
  Alen Šket
  Aleš Fabjan
  Milan Rašić
  Andrej Flajs
  Uroš Kovačević
  Matej Vidič

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 
 

Słoweńskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 1970